Флаг муниципального образования Исе́тский муниципальный район Тюменской области Российской Федерации является опознавательно-правовым знаком, служащим официальным символом Исетского муниципального района.

Флаг утверждён 27 октября 2005 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, синего цвета, имеющее вдоль верхнего края два белых клина с габаритной шириной в 1/4 от ширины полотнища вершины, которые встречаются в центре верхнего края полотнища; вдоль нижнего — шеврон белого цвета с шириной в 1/8 и габаритной высотой в 1/4 от ширины полотнища. По центру большей синей части помещено изображение идущей рыси из районного герба, выполненное жёлтым, красным и чёрным цветами».

Обоснование символики 
Рысь — эмблема, восходящая к печати Исетского острога.

Глава и стропило отражают особенности географического положения острога, заложенного между излучиной реки Исеть и двумя озёрами (Лебяжье и Топкое).

Синий цвет полотнища служит символическим указанием на мирный труд и благородство, не связанное с правом рождения.

Примечания 

Рысь в геральдике